Dr. fra Častimir-Timothy Majić (Vitina (Ljubuški, BiH), 9. siječnja 1914. – Chicago, 3. veljače 2016.), hrvatski teolog, svećenik i redovnik.

Osnovnu školu završio u Vitini, gimnaziju na Širokom Brijegu, a filozofsko-teološki studij u Mostaru i Rimu. U Franjevački red stupio 1933., a za svećenika zaređen 1939. Na sveučilištu u Freiburgu postigao dva doktorata: iz filozofije (1946.) i teologije (1951.). 

Od 1951. djeluje među Hrvatima u Americi. Bio je župnik i pomoćnik u nekoliko župa, gvardijan samostana u Chicagu, a od 1973. do 1976. kustos Hrvatske franjevačke kustodije sv. Obitelji u Americi. Bio je glavni i odgovorni urednik uglednoga iseljeničkog tjednika Danice punih 20 godina (u dva navrata, 1951. – 1961. i 1978. – 1988., a uređivao je i Hrvatski katolički glasnik te Hrvatski kalendar. Bio je predsjednik Saveza hrvatskih svećenika Amerike i Kanade kroz 11 godina (1979. – 1990.). Kao umirovljenik živio je u samostanu u Chicagu te redovito pisao za katolički mjesečnik Naša ognjišta iz Tomislavgrada.

Izvori 

Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski rimokatolički teolozi
Hrvatski katolički svećenici
Hrvati u SAD-u